Peperonota är ett släkte av skalbaggar. Peperonota ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Peperonota